Лебон или Ле Бон ( или  Le Bon):

Французская фамилия 
 Лебон, Андре (André Lebon, 1858—1938) — французский историк и политик, предприниматель.
 Лебон, Гюстав (Gustave Le Bon, 1841—1931) — французский историк, социолог и психолог.
 Ле Бон, Жоан (род. 1990) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Лебон, Килан (род. 1997) — французский футболист.
  (Maurice Lebon, 1849—1906) — французский политик.
 Ле Бон, Саймон (Simon John Charles Le Bon, род. 1958) — британский певец.
 Лебон, Филипп (Philippe Lebon, 1767/69-1804) — французский инженер, изобретатель газового освещения.
 Лебон, Шарлотта (Charlotte Le Bon, род. 1986) — канадская актриса и фотомодель.
 Ле Бон, Ясмин (дев. Парване; род. 1964) — британская модель.

География 
 Лебон-Режис () — муниципалитет в Бразилии.